Kébé est un nom propre soninké qui peut faire référence à :

Patronyme 

 El Hadji Ndiouga Kébé(1914-1984): milliardaire sénégalais, l'homme le plus riches au Sénégal dans les années 1970 ;
Alioune Kébé (1984-), footballeur sénégalais ;
 Amadou Salif Kébé (mort en 2020), personnalité juridique guinéenne ;
 Boubacar Kébé (1987-), footballeur originaire du burkinabé ;
 Boubacar Hamadoun Kébé (1954-2017), homme politique malien ;
 Fatoumata Kébé (1985-), astrophysicienne française ;
  (1975-), acteur sénégalais ;
 Ibra Kébé (1978-), footballeur sénégalais ;
 Ibrahima Kébé (1955-2019), artiste sénégalais ;
 Jimmy Kébé (1984-), footballeur franco-malien ;
 Mbaye Gana Kébé (1936-2013), écrivain et dramaturge sénégalais ;
 Yahia Kébé (1985-), footballeur burkinabé.

Divers 
 Affaire Kébé, affaire judiciaire du football français de 2007 à 2010.

Voir aussi 
 Samba Kebe, footballeur français de futsal ;
 Kebe-kebe, une danse et une société initiatique au Congo.

Patronyme africain